DNF – zapis formalny w logice
 DNF – oprogramowanie będące częścią dystrybucji Linuksa Fedora
 DNF – polski DJ i producent muzyczny